Alojzijevišče je lahko:
 Alojzijevišče, Gorica
 Alojzijevišče, Ljubljana